Die Saison 1997/98 war die zweite reguläre Saison der Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ). Die 14 Teams absolvierten in der regulären Saison je 38 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Grand Portneuf de Pont-Rouge, während die Rapides de Lachute in den Play-offs zum ersten Mal die Coupe Futura gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen: 
 Die Jets de Louiseville stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Aztèques d’Asbestos wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Condors de Jonquière wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Voyageurs de Vanier wurden nach Quebec City umgesiedelt und änderten ihren Namen in As de Québec. 
 Die Gladiateurs de ville des Laurentides wurden nach Saint-Thérèse, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Chiefs de Sainte-Thérèse.
 Die 94 de Waterloo wurden nach Granby, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Blitz de Granby. 
 Die Dragons du Haut-Richelieu änderten ihren Namen in Dragons d’Iberville.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Coupe Futura-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Saison-Statistiken bei hockeydb.com (englisch)
 

1997/98
Eishockeysaison 1997/98